Schwarz puede hacer referencia a:

Personas
 Alan Schwarz (1968-), escritor estadounidense.
 Annette Schwarz (1984-), actriz porno alemana.
 Berthold Schwarz (?-1384), fraile franciscano alemán.
 Brinsley Schwarz, guitarrista inglés.
 Christian Schwarz-Schilling (1930-), político alemán.
 Christian Friedrich Schwarz (1726–1798), misionero protestante alemán.
 Ernst Schwarz (1889–1962), zoólogo alemán.
 Franz Xaver Schwarz (1875-1947), tesorero del partido nazi.
 Frederick August Otto Schwarz (1836–1911), fundador de F.A.O. Schwarz.
 Gerard Schwarz, director de orquesta estadounidense.
 Harry Schwarz (1924-2010), político y diplomático sudafricano. 
 Hermann Schwarz, filósofo alemán.
 Hermann Amandus Schwarz (1843–1921), matemático alemán.
 John Henry Schwarz, físico teórico estadounidense.
 Karen Schwarz (1984-), presentadora peruana.
 Karl Schwarz (1812–1885), teólogo protestante alemán.
 Mauricio-José Schwarz (1955-), escritor y periodista mexicano.
 Pablo Schwarz (1970-), actor chileno.
 Paul Schwarz, orientalista alemán.
 Robert Schwarz Strauss, funcionario público estadounidense.
 Rudolf Schwarz (1905–1994), director de orquesta austríaco.
 Stefan Schwarz (1969-), futbolista sueco.
 Paulo Fernando Schwarz(1941-), ingeniero brasilero.

Miscelánea
 F.A.O. Schwarz, juguetería.
 Schwarz Publishing, editorial australiana.
 Schwarz Stein, banda japonesa.
 Schwarz, municipio en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Alemania.
 Schwarzbier, cerveza alemana.
 Schwarz, operación militar llevada a cabo por los alemanes contra los partisanos yugoslavos en 1943.